Леї () - муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Нуоро
 Леї () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма